Sobocin – wieś w Polsce, w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie
 Sobocin – część wsi Kodłutowo w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Raciąż